Adresseavisen ist der Name mehrerer skandinavischer Zeitungen:

 die dänische Adresseavisen, vollständiger Name: Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger
 Adresseavisen (Trondheim), Regionalzeitung aus Trondheim, Norwegen